CryptoCompare (anteriormente cryptocoincomparsion.com) es un foro de internet. Uno puede, después de registrarse, crear un perfil, discutir de manera interactiva las últimas tendencias en torno a las criptomonedas, revisar las opiniones  y consultar en tiempo real su evolución en el mercado.

Origen 
Crypto Coin Comparison LTD, la compañía detrás de CryptoCompare, fue fundada en el Reino Unido en 2014 por Charles Hayter y Vlad Cealicu. La plataforma fue presentada al público a finales de julio de 2015. El equipo base opera desde la sede central de Londres, pero CryptoCompare cuenta también con empleados en Rumania, Portugal, Alemania y Hungría. A finales de octubre de 2017, hubo 330.185 miembros registrados o cryptopians. De acuerdo con Alexa, CryptoCompare consiguió ser uno de los 2000 sitios web más populares en el ranking mundial de 2017.

Contenido 
La plataforma ofrece una comparativa de precios en tiempo real, gráficos y análisis de mercado de intercambios de criptomonedas en todo el mundo. Además de los datos de mercado, se pueden consultar artículos de análisis de mercado e información sobre más de mil cripto-activos, guías y comentarios. Los miembros pueden interactuar unos con otros y discutir o compartir experiencias acerca de los productos y servicios para el beneficio de otros usuarios. También existe la posibilidad de abrir una cartera virtual de criptomonedas. Con esa cartera, los usuarios pueden monitorear sus activos y sus respectivas posiciones en los diferentes centros de intercambio (exchanges). En el foro, no se puede comprar ni intercambiar criptomonedas. En consecuencia, el concepto es único en su género.

Función 
CryptoCompare intenta crear consenso sobre en qué productos se confía y por qué. También es un lugar donde los recién llegados pueden aprender sobre las criptomonedas y aprender algunos conceptos básicos detrás de la cadena de bloques.

Datos 
El sitio web está construido alrededor de un front-end con un  servidor Umbraco integrado con Redis y PostgreSQL, pero la mayoría de los datos provienen de servidores API con la ayuda de AngularJS. Esto permite compartir código entre un front-end con AngularJS y un back-end con Node.js. En 2017, se estableció una colaboración entre German MVIS y CryptoCompare siendo este último el responsable de las transferencias de datos en tiempo real.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Web de CryptoCompare

En medios de comunicación 
 Bitcoin.com, 12 de julio de 2017
 International Business Times, 6 de abril de 2017
 Cointelegraph, 4 de julio de 2016
 The Merkle, 19 de febrero de 2016

Criptomonedas